Ву́лиця Дани́ла Самойло́вича — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиці 
 Вулиця Данила Самойловича — вулиця в Іванівці.
 Самойловича вулиця — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця Самойловича — вулиця в Чернігові.

Провулки 
 Провулок Данила Самойловича — провулок в Іванівці.